Крещенский — название населённых пунктов в России:
 Крещенский — посёлок в Гордеевском районе Брянской области.
 Крещенский — посёлок в Карасукском районе Новосибирской области, упразднён в 1963 году.
 Крещенский — посёлок в Убинском районе Новосибирской области.
Крещенский — посёлок в Новосинецком сельском поселении Болховского района Орловской области.
Крещенский — посёлок в Ямском сельском поселении Болховского района Орловской области.